Condes ist der Name mehrerer Gemeinden:

 Condes (Haute-Marne) im Département Haute-Marne, Frankreich
 Condes (Jura) im Département Jura, Frankreich
 Carrión de los Condes in der Provinz Palencia, Spanien
 Las Condes in der Provinz Santiago, Chile

Weiteres:
 Cinema Condes, ehemaliges Kino im Zentrum der portugiesischen Hauptstadt Lissabon

Condes ist der Familienname folgender Personen:

 Florante Condes (* 1980), philippinischer Boxer